El término Brulote proviene del francés e indica "quemar" y puede referirse a:

 Brulote: término naval que indica a un navío de guerra incendiario y/o explosivo.
 Brulote: término geográfico que indica a un islote muy pequeño.
 Brulote: carta o publicación destinada a atacar a alguien.